Simmat ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Simmat (* 1959), deutscher Schauspieler
 Marie-Elisabeth Simmat, deutsche Fernsehjournalistin